Vinding Sogn henviser til flere artikler:
 Vinding Sogn (Herning Kommune) – et sogn i Herning Kommune og i Aulum Provsti
 Vinding Sogn (Silkeborg Kommune) – et sogn i Silkeborg Kommune og i Them-Nørre Snede-Brædstrup Provsti
 Vinding Sogn (Vejle Kommune) – et sogn i Vejle Kommune og i Vejle Provsti